Ельченко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Ельченко, Владимир Юрьевич (род. 1959) — украинский дипломат.
 Ельченко, Юрий Никифорович (1929—2019) — секретарь ЦК КП Украины, депутат Верховного Совета СССР XI созыва, народный депутат СССР.